La Safor est une comarque de la province de Valence, dans la Communauté valencienne, en Espagne. Son chef-lieu est Gandia.

Carte

Communes et population 

Source: Institut National de Statistiques Espagnol ()

Voir aussi

Articles connexes 
 Monastère Saint-Jérôme de Cotalba
 Route des Borgia
 Route des Monastères de Valence

Comarque dans la province de Valence